Alcor – stella gemella di Mizar nella costellazione dell'Orsa maggiore
 Alcor – nome di Koji Kabuto nella versione italiana di UFO Robot Goldrake
 Alcor – personaggio dei Cavalieri dello zodiaco
 Alcor Life Extension Foundation – compagnia no-profit statunitense